Пустище — тип рослинності з переважанням вічнозелених чагарничків і багаторічних трав
 «Пустище» (2012) — американський фільм жахів

Пароніми 
 Пустовщина () — місце закинутого жителями поселення
 Пустка — спустілий будинок; житло, залишене мешканцями; історично — спустіла ділянка землі, що приналежала особі, вибулій з сільської громади
 Пусти́р, пусти́рище — незабудоване, запущене місце

Див. також 
 Пустош

Примітки